Джошуа́ Ко́лин Минто́ун Хе́рдман (; род. 26 марта 1987, Хэмптон, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — английский актёр. Боец смешанных единоборств. Выступает под эгидой ROC. Дебютировал в MMA, одержав победу, единогласным решением судей на прошедшем турнире Rice Of Championship 2.

Биография 
Джошуа Колин Минтоун Хердман родился в Хэмптоне (графство Миддлсекс, Англия, Великобритания) в семье актёра  (род.1956) и Джессики Хердман. У Джоша есть три старших брата.

Карьера 
Джошуа начал карьеру актёра в 1994 году. Наиболее известен ролью Грегори Гойла из фильмов о Гарри Поттере. Хердман снялся во всех 8 фильмах.

Личная жизнь 
Джошуа состоит в фактическом браке с Джессикой Уорт. У пары есть сын — Морган Хердман.

Хердман начал свою карьеру в ММА 23 апреля 2016 года в городе Ромфорд, Англия.

Фильмография

Ссылки 

Дети-актёры Великобритании